Droga krajowa nr 75 (Polska)
 Droga krajowa nr 75 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 75 (Węgry)